Dungarpur (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Dungarpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dungarpur